Braçac ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Brassac (Ariège) in der Region Okzitanien
 Brassac (Tarn) in der Region Okzitanien
 Brassac (Tarn-et-Garonne) in der Region Okzitanien
 Brassac-les-Mines in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Siehe auch:
 Brassac